Corrado Zunino – giornalista italiano
Marco Zunino – dirigente sportivo italiano
Massimo Zunino – politico italiano
Ricardo Zunino – pilota automobilistico argentino